Кеньятта Ли Фрейзер-младший (), более известный как Ken Carson (ранее стилизованный под Ken Car$on), — американский рэпер, певец, автор песен и продюсер. Первую большую популярность получил после выпуска студийного альбома X, который достиг 115 строчки в Billboard 200, и подписанием контракта с Opium, лейблом звукозаписи, принадлежащим Playboi Carti .

Карьера

2015—2019: начало 
Первоначально Фрейзер присоединился к 808 Mafia в 2015 году в качестве рэпера после встречи с дядей и коллегой-продюсером TM88, и начал выпускать музыку на SoundCloud уже в 2017 году. После того, как он приобрел популярность на андеграундной рэп-сцене, его обнаружил другой рэпер из Атланты Playboi Carti, и в 2019 году он подписал контракт с лейблом Opium

2020 — настоящее время: Boy Barbie, Teen X, Project X и X. 
После подписания контракта с Opium в 2019 году Фрейзер выпустит два сиквела EP в 2020 году: Boy Barbie и Teen X. В начале 2021 года он выпустит продолжение релиза Teen X под названием Teen X: Relapsed, а позже, в том же году, выпустит свой дебютный студийный альбом Project X. В феврале 2022 года Кен Карсон появился в качестве гостя на треке «Geek High» из альбома американского рэпера Yeat «2 Alive» . Он выпустил свой второй студийный альбом X 8 июля 2022 года, который в дальнейшем достиг 115 строчки в Billboard 200. В октябре 2022 года Фрейзер и его коллега-рэпер из Атланты SoFaygo выпустили сингл «Hell Yeah» для альбома SoFaygo Pink Heartz с сопровождающим музыкальным видео. 31 октября 2022 года Кен Карсон выпустил делюкс-версию своего альбома X под названием «XTENDED» вместе с музыкальным видео на YouTube на песню «MDMA» с участием Destroy Lonely . 13 января 2023 года он выпустит на YouTube видеоклип на свою песню «Freestyle 2». Вскоре после этого, 14 февраля, он выпустит свой сингл «i need u».

Музыкальный стиль 
Музыкальный стиль Фрейзера в его студийном альбоме был описан как «обладающий электронной продукцией, которая носит энергичный характер», при этом Кен «сфокусировал» потоки и был «намерен заставить свою аудиторию встать со своих мест». Его сравнивали с Playboi Carti и его альбомом Whole Lotta Red, который был выпущен в 2020 году.

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

EP

Примечания 

Родившиеся в 2000 году
Трэп-музыканты
Исполнители южного хип-хопа
Исполнители Interscope Records
Рэперы США XXI века
Википедия:Биографии современников